Het wereldkampioenschap superbike van San Juan 2021 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 16 en 17 oktober 2021 op het Circuito San Juan Villicum nabij San Juan, Argentinië.

Dominique Aegerter werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een derde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Steven Odendaal voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
San Juan